Augstupönen ist der Name ostpreußischer Orte in der heutigen Oblast Kaliningrad der Russischen Föderation:

 Augstupönen (1938 bis 1946: Hochfließ), Kreis Gumbinnen, seit 1946: Kalininskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gussew
 Augstupönen (1938 bis 1946: Hochweiler (Ostpr.)), Kreis Pillkallen/Schloßberg: untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk

Siehe auch:
 Augstupöhnen (1938 bis 1946 Uderhöhe), Kreis Wehlau, seit 1946: Demidowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gwardeisk